Název Borotice má více obcí:
 Borotice (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Borotice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo